Anvil (engl. für Amboss) steht für:
Personennamen:
 Christopher Anvil (1925–2009), US-amerikanischer SF-Schriftsteller

Geographisches
 Anvil Mountain, Berg im San Juan County, Colorado, USA 
Anvil Crag
Anvil Pond
Anvil Stacks

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Anvil (Michigan), im Gogebic County
 Anvil (Ohio), im Belmont County
 Anvil Points, im Garfield County, Colorado
 Anvil Rock (South Carolina), im Lancaster County, South Carolina
Weiteres:
 Anvil (Band), kanadische Heavy-Metal-Band
 Anvil! Die Geschichte einer Freundschaft, US-amerikanischer Dokumentarfilm über die Heavy-Metal-Band Anvil
 Anvil (Spiel-Engine), Spiel-Engine der Firma Ubisoft
 Anvil (Gamesave Format von Minecraft), Dateiformat der gespeicherten Welten im Spiel Minecraft
 Anvil (Transkriptionssoftware), Software zur Videotranskription
 Waterloo Anvil, ein Personenwagen der Waterloo Gasoline Engine Company

Operation Anvil steht für: